Die Communauté de communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aube in der Region Grand Est. Sie wurde am 16. Dezember 2016 gegründet und umfasst 39 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Arcis-sur-Aube.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de la Région d’Arcis-sur-Aube,
 Communauté de communes du Nord de l’Aube und
 Communauté de communes de la Région de Ramerupt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Arcis Mailly Ramerupt
Gegründet 2016